Munitiecomplex De 1800 Roeden - voorheen onderdeel van de Stelling van Amsterdam in de toenmalige gemeente Sloten, nu kunstenaarscomplex
 Munitiecomplex (Veenhuizen) - gemeente Noordenveld, Drenthe
 Munitiecomplex Darp - voormalige munitieopslagplaats tussen Havelte en Steenwijk

 Munitiecomplex Kleine-Brogel - België